М'єря () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Вернешть.
 М'єря () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Гіорою.
 М'єря () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Крушец.